A 2019. évi nyári universiadét (olaszul: Universiadi estive 2019) 2019. július 3. és július 14. között rendezték Olaszországban, Nápolyban.

2014. december 23-án az eredetileg rendező Brazília visszalépett, pénzügyi problémákra hivatkozva. A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség ezt követően úgy döntött, hogy a új pályázatot ír ki.

A házigazda kiválasztása
2012. június 14-én az akkori brazil sportminiszter, Aldo Rebelo és Luciano Cabral, a CBDU elnöke (Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a Brazil Egyetemi Sportegyesület) bejelentette, hogy a 2017-es sikertelen pályázat után a 2019-es nyári universiadéra ismét pályázni fog az ország.

A pályázatban újra a fővárost, Brazíliavárost nevezték meg házigazdaként, ahogyan a 2017-es, Tajpejjel szemben pályázatban is tették. Brazília ezt megelőzően csak egy alkalommal, 1963-ban volt az egyetemi játékok házigazdája, akkor Porto Alegre volt az esemény rendező városa.

2012. december 11-én Azerbajdzsán ifjúsági és sportminisztere, Azad Rahimov bejelentette, hogy az ország az első Európa-játékokra vonatkozó ajánlatot követően pályázatot nyújt be a 2019-es universiade megrendezésére is.

2013. január 31-én Tóth Miklós, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke bejelentette, hogy Hajós Alfréd-terv keretein belül Magyarország a 2019-es vagy a 2021-es nyári egyetemi játékok rendezésére pályázik. Magyarország ezt megelőzően az 1965-ös eseménynek volt rendezője Budapest révén. A magyar pályázatot 2013. február 19-én hivatalosan is megerősítették.

2013. április 3-án a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség hivatalosan megerősítette három jelölt várost: 
  Baku, Azerbajdzsán
  Brazíliaváros, Brazília
  Budapest, Magyarország

2013. október 31-én Baku hivatalosan visszavonta pályázatát, miután az indoklás szerint a város a 2015–2017-es időszakban más sporteseményekkel fog foglalkozni, a 2015-ös Európa játékok és a 2017-es Iszlám Szolidaritási Játékok sikeres lebonyolítására koncentrál.

2013. november 8-án Budapest visszavonta pályázatát azzal az indokkal, hogy a város nem engedheti meg magának a rendezvény költségeit, így Brazíliaváros maradt az egyetlen pályázó. 2013. november 9-én a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség a brazil fővárost jelölte ki a 2019. évi nyári universiade rendező városának.

2016. március 5-én a nemzetközi szövetség Nápolynak adta a rendezés jogát, miután Brazília pénzügyi gondokra hivatkozva visszalépett.

Helyszín
A Szervezőbizottság a felújítások után a már meglévő sportlétesítményekben tervezte megrendezni az eseményt.

Marketing
A játékok kabalája a Partenope, egy sellő.

Nyitóünnepség
A nyitóünnepséget a San Paolo Stadionban tartották július 3-án közép-európai nyári idő szerint 21:00 és 00:20 között.

Sportágak

 Vizes sportok
 Műugrás és toronyugrás
 Úszás
 Vízilabda
 Íjászat
 Atlétika
 Kosárlabda
 Vívás(12)
 Labdarúgás(2)
 Torna
 Szertorna (14)
 Ritmikus gimnasztika (8)
 Cselgáncs
 Hetes rögbi
 Sportvitorlázás
 Sportlövészet
 Asztalitenisz
 Taekwondo
 Tenisz
 Röplabda

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Magyar szereplés

Magyarország egy arany- és két bronzérmet szerzett a versenyen.

Jegyzetek

További információk
Universiade, Nápoly 2019 , hivatalos honlap

 
universiade